Телолоапан има више значења:

 Општина Телолоапан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Телолоапан (Телолоапан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику